Marsas (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Marsas (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje